Nowomarjiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nowomarjiwka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Nowomarjiwka (Blysnjuky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky
 Nowomarjiwka (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Nowomarjiwka (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Nowomarjiwka (Makijiwka), Ansiedlung in der Oblast Donezk, Stadt Makijiwka 
 Nowomarjiwka (Solone), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone